Die siebzehnte Ausgabe des CECAFA-Cups, offiziell 1990 Palmares CECAFA Championship, fand vom 8. bis zum 20. Dezember 1990 auf Sansibar statt. Sieben ost- und mittelafrikanische Mannschaften spielten hier um den Titel des Ost- und Mittelafrikameisters. Uganda gewann seinen fünften Titel.

Spielmodus 

Die 7 teilnehmenden Länder spielten in zwei Gruppen mit vier bzw. drei Teams. Der Gruppenzweite spielte gegen den Gruppenersten der anderen Gruppe im Halbfinale. Die beiden Halbfinalsieger spielten im Finale um den Titel. Die Halbfinalverlierer spielten um Platz 3. Erstmals wurde das 3-Punkte-System eingeführt.

Turnier

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}
Ost-/Mittelafrikameister 1990Uganda

Weblinks 

 Das Turnier auf www.rsssf.com

1990
Fußballveranstaltung 1990
Fußball (Sansibar)
Sportveranstaltung auf Sansibar